Tuvmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tuvmyrtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (7,38 ha)
Tuvmyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn